Nonnendorf ist der Name folgender Orte:

 Nonnendorf (Harth-Pöllnitz), Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz im Landkreis Greiz in Thüringen
 Nonnendorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Nonnendorf (Rubenow), Ortsteil der Gemeinde Rubenow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Nonndorf
 Nondorf